Molekulska formula -{C15H25N3O}- se može odnositi na:

 Kaproksamin
 Lisdeksamfetamin